«Звёздная болезнь» () — фильм Disney Channel, снятый в Лос-Анджелесе в 2010 году.

Сюжет 
Джессика Олсен едет с семьёй в Лос-Анджелес навестить родственников, и от своей сёстры узнает, что там живёт местная знаменитость — Кристофер Уайлд. Однажды ночью Джессика случайно встречает Кристофера. Попав в круговорот событий, Кристофер и Джессика влюбляются друг в друга, но парень собирается сниматься в кино, и слухи о романе с простой девушкой могут повредить его репутации. Поэтому он делает вид, что они не знакомы, а в интервью на вопрос о Джессике говорит, что не знает такой девушки и никогда её не встречал. Джессика узнаёт об этом, уже вернувшись домой. Она даёт интервью журналистам, где обвиняет их в том, что своей настойчивостью и бестактностью они разрушают людям жизнь. Кристоферу же приходится сделать выбор, что важнее для него — съёмки в кино или любимая девушка. Он делает свой выбор, отказывается от фильма и приезжает в Мичиган, в школу к Джессике. Девушка в это время находится там со своей старшей сестрой Сарой. Кристофер извиняется перед девушкой, поёт для неё песню и даёт ей чёрные очки от которых она в восторге. Джессика прощает Кристофера.

В ролях 
 Даниэль Кэмпбелл — Джессика Олсен (роль дублирует Варвара Чабан)
 Стерлинг Найт — Кристофер Уайлд (роль дублирует Глеб Гаврилов)
 Брендон Смит — Альберт Джеймс «Стабби» Стаббинс (роль дублирует Александр Трофимов)
 Челси Стауб — Алексис Бендер (роль дублирует Юлия Рудина)
 Мэгги Кастл — Сара Олсен (роль дублирует Екатерина Гороховская)

Премьера

Примечания 

Оригинальное кино канала Disney
Семейные фильмы США
Музыкальные фильмы США
Кинокомедии 2010 года
Молодёжные комедийные фильмы США
Фильмы США 2010 года